Серге́й Пи́сарев:
 Писарев, Сергей Дмитриевич (1817—1891) — преподаватель Московской семинарии, духовный писатель.
 Писарев, Сергей Иванович (1819 — ?) — переводчик Клопштока и Мильтона, дядя Д. И. Писарева.
 Писарев, Сергей Петрович (1902—1979) — историк, библиограф, общественный деятель, правозащитник.
 Писарев, Сергей Сергеевич (1902—1969) — актёр, преподаватель, путешественник, участник фольклорных экспедиций, писатель, автор повестей и рассказов. Примечания